Ahmed Hussein al-Shar’a (Daraa, Siria. 1979), más conocido por su nombre de guerra Abu Mohammad al-Golani es un terrorista yihadista sirio, comandante en jefe de Tahrir Al-Sham, filial siria de al-Qaeda, además fue emir de su organización predecesora Jabhat al-Nusra, al igual que esta, adherida al-Qaeda. Junto a su rival Abu Bark al-Baghdadi eran los dos terroristas más temidos y buscados de Irak y Siria, pero después de la muerte del líder del Estado Islámico, únicamente al-Golani es por excelencia el terrorista más temido y buscado de Siria e Irak, y también a nivel mundial junto a su leal amigo Ayman Al-Zawahiri, líder del grupo principal Al-Qaeda, el cual es la cabeza principal de Tahrir Al-Sham (Frente Nusra), grupo terrorista cuyo líder es Al-Golani y a su vez es una rama de Al-Qaeda en Siria e Irak.

Gran admirador de Bin Laden, al-Golani comenzó su trayectoria como salafista en 2003 cuando se unió al-Qaeda, organización clandestina en Siria, un año más tarde viajaría a Irak junto a otros muchos combatientes para hacer la yihad contra a los invasores estadounidenses, jurándole lealtad a Abu Musab al Zarqaui a quién conocería en persona y con quien entablaría amistad, cosa que le permitiría subir escaños en la organización. Tras la muerte de al-Zarqaui, al-Golani se convirtió en uno de los principales objetivos a abatir de los Estados Unidos por lo cual huyó al Líbano. Meses más tarde regresaría a Irak, solo para ser capturado por las tropas americanas al poco tiempo y enviado a Camp Bucca, donde fue salvajemente torturado. Fue aquí donde conocería a Abu Bakr al-Baghdadi y tras su fuga en 2008 retomó su actividad como terrorista, convirtiéndose en uno de los principales comandantes de Estado Islámico en Irak.

En 2011, al-Baghdadi envió a su compañero a luchar a su natal Siria tras el estallido de las protestas por parte de grupos violentos, siendo su misión organizar en un solo frente a los combatientes islamistas. Si bien, la presencia de al-Qaeda estuvo presente desde el inicio de la insurgencia, no es hasta enero de 2012 que su líder Ayman al-Zawahirí nombra a al-Golani como comandante de al-Qaeda en Siria, fundando oficialmente Jabhat al-Nusra. Dicho grupo se refundaría en dos ocasiones, siendo la última en enero de 2017, cuando el grupo terrorista absorbió a grupos menores y pasó a llamarse Tahrir al-Sham, ganando además mayor autonomía de al-Qaeda sin abandonar la organización, aunque esto no a sentado demasiado bien a varios de los líderes del grupo.

Actualmente se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información viable que lleve a su captura o muerte, lo que lo hace una de las personas más buscadas del mundo.
Su nombre de guerra al-Golani hace referencia a los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967.

Nacidos en 1979
Sirios del siglo XXI
Asesinos
Miembros de Al Qaeda
Terroristas de Siria
Islamistas de Siria
Líderes de grupos terroristas islámicos
Líderes de Al Qaeda
Críticos del chiismo